„Маха-мантра“ може да има следните значения:
  „Маха“ („велика“) мантра в индуизма и други дхармически религии;
 Маха-мантрата „Харе Кришна“.